Fernando Ramón Moliner (Murcia, 27 de marzo de 1929 -  Madrid, 15 de abril de 2017) fue un arquitecto, escritor, ceramista y diseñador de muebles.

Reseña biográfica 
Nació el 27 de marzo de 1929 en Murcia, España. Hijo de Fernando Ramón y Ferrando, catedrático de Física Teórica y Experimental, y María Moliner, bibliotecaria y lexicógrafa; autora del Diccionario del Uso del Español. Fue el segundo de sus tres hermanos: Enrique, Carmina y Pedro. La familia Ramón Moliner se establece en Valencia desde 1934, asistiendo todos los hijos, hasta su cierre en 1936, a la institucionalista Escuela Cossío.

En 1942 se mudan a Madrid donde, en 1947 ingresa en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM).

En 1967 emigra a Londres con su mujer y tres hijas, allí se hace miembro del Royal Institute of British Architects (RIBA) trabajando como arquitecto para el ayuntamiento de Hillingdon hasta 1974.

Ese año vuelve a Madrid para incorporarse brevemente en el Ministerio de Obras Públicas y en 1975 pasa a ejercer como profesor en la ETSAM, Escuela de Arquitectura de Madrid hasta el año 1981 en el que regresa al Ministerio de Obras Publicas esta vez como Subsecretario de Estudios Generales.

En 1986 vuelve a dar clases en la ETSAM como profesor titular hasta jubilarse en 1999.

En 2009 recibe el Premio Nacional de Vivienda.

Trayectoria 
De padres republicanos represaliados por la dictadura franquista su trayectoria recupera los ideales democráticos y libre pensadores de sus padres. La formación científica de su padre y la excepcionalidad lexicográfica de su madre se reflejan en sus obras y escritos, al igual que la temprana influencia de la pedagogía institucionalista de la Escuela Cossío.

Sus primeros proyectos de arquitectura buscan apertura al panorama extranjero y están fuertemente ligados a la corriente del movimiento moderno de Le Corbusier y el Brutalismo de los arquitectos del Congrès International d'Architecture Moderne CIAM. Visita el estudio de Le Corbusier en 1952 y se presenta junto a Lucho Miquel al concurso Berlin Huapstadt en 1958.

En esta etapa simultanea su trayectoria como arquitecto con su oficio de ceramista y diseñador de muebles. Ya mientras estudia la carrera cursa estudios de alfarero en la Escuela de Arte y Oficios de Madrid influenciado por el escultor Ángel Ferrant y el  profesor de dibujo Jerónimo Durán de Cotes, instructor en la academia de dibujo a la que asistió para preparar su ingreso en la escuela de arquitectura.

Fernando realiza su primera exposición de cerámica en la Galería Biosca en 1956, junto con Xavier Domingo, Gerardo Rueda y Lucho Miquel.

En 1957 inicia su actividad profesional como diseñador y constructor de muebles para la empresa Salmantina TDC.  El crítico de arquitectura Carlos de Miguel publica en la Revista Nacional de Arquitectura un artículo donde aparecen sus primeras sillas de estructura de varillas metálicas con cesta de mimbre.

En 1962 gana el premio de plata Fomento de las Artes Decorativas FAD de diseño de la butaca "Mosquito".

Como crítico de arquitectura y urbanismo en estos años colaboró en la Revista Nacional de Arquitectura y en diversas publicaciones extranjeras, entre las que destaca la inglesa The Architectural Review, bajo encargo de su editor Reyner Banham, o las que realizó por mediación del profesor George Collins con la revista de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia, EEUU.

El urbanismo es materia de interés en toda su trayectoria, llegando a conocer precisamente al nieto de Arturo Soria gracias a George Collins, lo que le suscitó interés por la Ciudad Lineal y el urbanismo del movimiento moderno. Posteriormente escribe en la revista Hogar y Arquitectura sobre el personaje de Arturo Soria y otros tres urbanistas históricos.

En 1961 es becado por el Ministerio de Obras Públicas para estudiar las recién inauguradas New Towns británicas en Aldridge.

En 1962 realiza el Plan de urbanismo de la ciudad de Segovia sin que posteriormente llegara a materializarse.

En 1966 realiza junto con el escultor Pablo Serrano en Baeza, Jaén el monumento a Antonio Machado cuyo acto de inauguración fue prohibido y violentamente disuelto por las autoridades franquistas. El monumento fue inaugurado oficialmente en 1983.

En 1967 publica "Miseria de la ideología urbanística" en la  Editorial Ciencia Nueva dirigida por Alberto Corazón.

En 1967 emigra a Londres con su familia. Allí trabaja como Senior Officer Architect en el Ayuntamiento de Hillingdon, Londres para el Departamento de Arquitectura. Realiza proyectos de varios colegios y se familiariza a fondo con los sistemas constructivos ingleses.

En esta etapa asiste en Northwood a clases con el ceramista ingles Plenderlith. Allí aprende torno y el trabajar con gres.

Mientras sigue trabajando como crítico y escritor y revisa la reedición de "Ideología Urbanística".

En 1974 vuelve a Madrid y empieza a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas para redactar un informe sobre la política de vivienda en España por encargo del secretario general de Urbanismo Luis Enrique de Salamanca. Esta oportunidad le hace constatar el atraso que sufría toda la normativa referente a la vivienda en España y como consecuencia su informe se transforma en "Proyecto de Normativa Exigencial de Racionalización del Alojamiento en España". 

Este nuevo informe supone en 1974 un planteamiento demasiado radical para el Ministerio lo que motiva el ser apartado de su puesto pocos meses después.

En 1976 realiza, después de su etapa londinense, su primer proyecto nacional: la vivienda unifamiliar en Moraira, Alicante para el ginecólogo José Antonio Hernández y su mujer Colette. En esta obra empieza a utilizar el cerramiento de ladrillo como "muro pluvial", técnica que aprendió en Londres.

De Londres trae su equipo de ceramista para así poder aplicar  sus nuevos conocimientos de cerámica en el pequeño taller instalado en su casa. En 1977 expone sus obras en la Galería El Coleccionista bajo su seudónimo Oriola.

En 1975 empieza a impartir clases en la ETSAM y sigue desarrollando su faceta de escritor y divulgador. Escribe "Los Cinco Manuales de Diseño" editados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Traduce asimismo diversas publicaciones: "El diseño de soportes", de N. J Habraken y "Después de los urbanistas, ¿qué?", de Robert Goodman.

Colabora con la revista oficial de los aparejadores catalanes CAU, Construcción arquitectura y Urbanismo, donde publicó en más de 26 números. Destacan artículos como "Disidencias" publicado en el número 55 en 1979 o la monografía "La vivienda constitucional", número 54 y de 1979. Sigue traduciendo títulos que considera oportunos introducir en el pensamiento arquitectónico de ese momento como el libro John Turner, "Todo el poder para el usuario". En 1980 publica "Ropa, Sudor y Arquitectura."

Por encargo del entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván y con la colaboración de Ángel Valdivieso realiza un estudio sobre posible reutilización de edificios racionalistas municipales en estado de abandono: Las Cocheras de Chamartín, el Mercado de Frutas de Legazpi y el Mercado de Pescados de la Puerta de Toledo.

En 1981 vuelve a trabajar en el MOPU como Subsecretario de Estudios Generales. Empieza a asistir al comité de L’Habitation de la Comisión Económica Europea y posteriormente como representante español de la Comité de Liaison des Architectes de l'Europe Unie (CLAEU).

En 1986 realiza una propuesta para la Comunidad de Madrid: Hacia una reglamentación de la Habitabilidad. En 1986 publica "Sol sobre Madrid". Un manual para poder realizar estudios de soleamiento.

Vuelve a retomar el estudio que compartía con su socio Miguel Arregui, esta vez con su alumno Ángel Valdivieso, ya arquitecto. Realiza propuestas de viviendas para Almendrales y proyectos dentro de lo que el denominaría estilo "Rat- trad", Racional- tradicional. Estilo que busca el confort térmico, frente al sol y frio, y la ventilación con principios constructivos modernos y tradicionales. Posteriormente en 1996 crea la sociedad de arquitectura con sus dos hijas arquitectas Marcela y Olivo, Ramon Arquitectos s.l. y realizando obras de vivienda de promoción pública.

Durante sus últimos años como profesor en la ETSAM y con el apoyo del director de la Escuela Ricardo Aroca trabajó en el "Fondo Documental de Habitabilidad", archivo documentado que pretendía recabar y ofrecer información sobre la habitabilidad en el estado español.

En 1999 se jubila de la tarea docente y en 2009 recibe el Premio Nacional de Vivienda.

En 2011 escribe los textos para el libro "Fernando Ramón, Premio Nacional de Vivienda 2009", una autobiografía sobre su vida y obra.

Obras 
- Fábrica y viviendas Pontvianne, Salamanca (1958).

- Casa unifamiliar ,Pozuelo de Alcorcón, Madrid.

- Fabrica Brizo, Madrid (1965).

- Centro Cultural, Moratalaz (1966).

- Talleres Matilla, Salamanca (1963).

- "Uva" de Canillejas (1963).

- Monumento a Antonio Machado (1966).

- Casa del Doctor Hernández, Moraira, Alicante (1975).

- Honeycroft Hill Work Centre, Hillingdon, Londres (1968).

- Swakeley’s Secondary School, Hillingdon, Londres (1972).

- 11 casas adosadas, Villamanrique del Tajo, Madrid (1987).

- Centro de Salud, Algete, Madrid (1988).

- Corrala en el Barrio de la Trinidad, Málaga (1990).

- 12 pisos, local y garaje, La Ventilla, Madrid (1992).

- 24 pisos y garaje, Velilla, Madrid (1992).

- 40 pisos Malagón, Ciudad Real (1997).

Legado 
De padres republicanos represaliados por la dictadura franquista su discurso intenta recuperar su ideales democráticos y librepensadores.  La formación científica de su padre y la excepcionalidad lexicográfica de su madre se reflejan en sus obras y escritos, al igual que la importancia temprana de la pedagogía institucionalista del conocimiento vivencial.

Arquitectura 
Sus primeras obras arquitectónicas siguen la estela plástica de los grandes maestros modernos, en especial de Le Corbusier, con su uso del hormigón y ladrillo como materiales a la vez esculturales y constructivos. Aun así, no se pierde en los formalismos, el usuario siempre será el eje de sus propuestas: la arquitectura y el urbanismo deben de "arropar" a los seres vivos.  Sus edificios ponen de manifiesto la necesidad de rigor constructivo para la adecuación de estos "ropajes", como propone en sus manuales y escritos. Igualmente, en la dirección de sus obras reconocía y respetaba los oficios, y así  desde el primer momento estableció un trato correcto y riguroso con los contratistas  por lo que en la ejecución de sus obras siempre se reconocía  su dirección con un profundo respeto.

Escritos 
Desde sus primeras publicaciones destaca su pensamiento crítico y avant- gard.  En su primera etapa con colaboraciones en revistas extranjeras y luego en 1977 en la revista catalana CAU, Construcción Urbanismo y Arquitectura que refleja a su vez el compromiso político con la transición democrática y modernización del país. 

Igualmente se constata este compromiso además de en sus propios escritos,  en las traducciones que realiza de libros críticos hacia la arquitectura industrializada y masificada de ese momento

"Miseria de la ideología urbanística" es un libro valiente que de forma concisa y directa cuenta el desarrollo del urbanismo moderno a través de cuatro de sus ideólogos. Se convierte en libro de referencia en la asignatura de urbanismo en la escuela de arquitectura de Madrid de los años 70.

En "Ropa Sudor y Arquitecturas" entra a reivindicar la importancia climática de la arquitectura y el urbanismo. La arquitectura como una máquina de Le Corbusier cuyo diseño regulará el calor y frio, la ventilación, la iluminación y  la intervención de los usuarios en la creación de microclimas y climas locales de su hábitat.

Por escrito también quedan sus conocimientos como experto en la divulgación y actualización de Normativa, sus Manuales de Uso y su fondo documental de habitabilidad.

Inició las primeras leyes de accesibilidad y propuso una normativa técnica para poder regular la habitabilidad en la Comunidad de Madrid.

También formó parte de la incorporación de los arquitectos españoles a la profesión europea desde el Consejo Superior de los Arquitectos de España, defendiendo la superioridad de la formación de los arquitectos españoles frente a los europeos.

Pedagogía y docencia 
Desde siempre estableció un camino paralelo al oficial, se abrió a las "peligrosas" influencias extranjeras con su visita mientras estudiaba la carrera al estudio de Le Corbusier. Igualmente su interés por la cerámica y el diseño de mobiliario ampliaba los horizontes polifacéticos de la profesión.

A su vuelta de Gran Bretaña intento renovar las enseñanzas de proyectos y construcción presentándose a oposiciones a catedrático, fue rechazado, pero aun así siguió desarrollando su pensamiento a través de sus clases con un pequeño pero fiel grupo de alumnos que siempre se refieren a él como "el maestro". 

"El grupo de Fernando Ramón , profesor del que entonces sólo conocíamos que estaba recién llegado de Gran Bretaña, no se andaba por las ramas y entraba directamente en el meollo de la cuestión, la problemática del entorno, la imagen de la ciudad, la dimensión cultural de la arquitectura o el proceso proyectual  tenía que tratarse, naturalmente, pero el foco se ponía directamente sobre el objetivo del trabajo: mejorar el alojamiento de todos y cada uno de los actuales vecinos, no su expulsión".

"Se trataba de un curso muy conceptual, se hablaba de estudiar la calidad del proyecto de vivienda en términos muy abstractos como eran el confort térmico, el auditivo, la accesibilidad."

"los alumnos (...) trabajarían en un ejercicio teórico de remodelación urbana sobre un conjunto residencial existente en uno de los nuevos barrios periféricos de Madrid, no por nuevos menos necesitados de remodelación (...) El proceso teórico a adoptar sería aquél que tiene como único objetivo el mejorar el alojamiento de todos y cada uno de los actores vecinos, no su expulsión (...) El papel que al arquitecto puede corresponderle es todo ello consiste, precisamente, en hacer aprovechable lo aprovechable y construible lo construible, de acuerdo con los usos aceptables y deseables definidos por la asociación vecinal, ‘cliente’ de nuevo cuño".

Diseñador de muebles y ceramista 
Como explica Pedro Feduchi en su catálogo de muebles de los años 60 los arquitectos de este momento se ven envueltos en una dinámica de apertura posfranquista y realizan propuestas para modernizar el panorama de la vivienda y su mobiliario. Muchas de estas son piezas únicas, casi artesanales, sin embargo, Fernando Ramón consigue realizar una pequeña producción industrializada con la firma TDC, sus muebles se comercializan en la tienda Darro. Posteriormente a esta etapa y a su vuelta de Londres siguió realizando muebles con un carpintero llamado Lope, del barrio de Tetuán de Madrid para su casas y familia donde la madera es la protagonista.

La cerámica es la vertiente menos conocida de su obra y que más le une con los orígenes científicos de su padre; para él, el barro no es sólo un medio de expresión artística sino un material para experimentar.  Así , podemos descubrir su conexión con el ideario de Institución Libre de Enseñanza y sus posteriores experiencias británicas y el camino alternativo que le llevó a crear sus propios esmaltes con feldespatos que buscaba en la Sierra de Guadarrama. Son esculturas y piezas singulares en gres, cocidas a altas temperatura en el horno cerámico que se trajo del Reino Unido. Sólo se expusieron una vez en la Galería El Coleccionista en 1977.

A sus 80 años escribe su autobiografía "Fernando Ramon, Premio Nacional de Vivienda." donde una vez más, destaca su característico estilo desenfadado y crítico. Es un testimonio vital de una época y de una persona comprometida con sus semejantes a través del ejercicio de su profesión.

Bibliografía

Libros 
RAMÓN MOLINER, FERNANDO  

— RAMÓN, F. Miseria de la Ideología Urbanística. (1967) Ciencia Nueva.  

— RAMÓN, F. Ideología Urbanística. (1970) Comunicación. Serie B 7. Alberto Corazón. 

— RAMÓN, F. Alojamiento. Temas. (1976) Mundo Actual. Madrid: Cambio 16. 

— RAMÓN, F. Manuales Críticos de Diseño del Alojamiento Español 1. Iluminación Natural en una Situación Urbana. (1976) Colegio Oficial De Arquitectos De Madrid. 

— RAMÓN, F. Manuales Críticos de Diseño del Alojamiento Español 2. Iluminación Natural en una Situación Urbana. (1976) Colegio Oficial De Arquitectos De Madrid. 

— RAMÓN, F. Manuales Críticos de Diseño del Alojamiento Español 3. Iluminación Natural en una Situación Urbana. (1976) Colegio Oficial De Arquitectos De Madrid. 

— RAMÓN, F. Manuales Críticos de Diseño del Alojamiento Español 4. Iluminación Natural en una Situación Urbana. (1976) Colegio Oficial De Arquitectos De Madrid. 

— RAMÓN, F. Manuales Críticos de Diseño del Alojamiento Español 5. Iluminación Natural en una Situación Urbana. (1976) Colegio Oficial De Arquitectos De Madrid. 

— RAMÓN, F. Ropa, Sudor Y Arquitecturas. (1980) Hermann Blume. 

— RAMÓN, F. Sol Sobre Madrid: Trayectorias Solares Perspectivas a 40º Latitud Norte. (1989) Comunidad De Madrid, Dirección General De Arquitectura. 

— RAMÓN, F. Fernando Ramón: Premio Nacional De Vivienda 2009. (2011) Ministerio De Fomento, Secretaría General Técnica, Centro De Publicaciones. 

— GARCIA UYARRA, A., GONZALEZ BENITO, J. M., JUSTO MORENO, A. La casa en España I, (1987) Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. 

— ALGORRI GARCIA, E., RAMOS GÜALLART, J., SASTRE MOYANO, J. La casa en España II, (1987) Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. 

— BUSTAMANTE, C., PEREZ-GENTO, J., SARAVIA, M., VALDIVIESO, A. La casa en España III, (1987) Dirección General para la Vivienda y Arquitectura.

— FERNANDEZ-TRAPA DE ISASI, J. Individuo y Vivienda, (1987) Dirección General para la Vivienda y Arquitectura.

Artículos 
— RAMÓN, F. «Estantería», Revista Nacional de Arquitectura, no. 174, Madrid, 1956, pág. 42. 

— RAMÓN, F. VALLEJO, A., MIQUEL ACEVEDO, L.  «Sobre urbanismo», Arquitectura, Nº. 15, 1960, págs. 42-46. 

— RAMÓN, F., FERNÁNDEZ ALBA, A., MOYA GONZÁLEZ, L., FISAC, M., SERNA INZA, J., CAMPOS, F., DE LA SOTA, A. «Para una localización de la arquitectura española de posguerra”. Arquitectura, Nº. 26, 1961, págs.  20-22. 

— RAMÓN, F., ARREGUI GOICOECHEA, M., REINA RUIZ, M., GARCÍA DE PAREDES, FRANCISCO «U.V.A. de Canillejas. Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura”, (1963) Hogar y arquitectura, Nº. 47, págs. 4-5. 

— RAMÓN F., «Obra social del hogar y la arquitectura: Centros parroquiales en las unidades vecinales de absorción de Madrid: Hortaleza, Canillejas, Vallecas, Pan Bendito, Fuencarral y Villaverde», (1965) Hogar y arquitectura, Nº 57, pág. 2. 

— RAMÓN F., «Releyendo a Patrick Geddes» (1966) Hogar y arquitectura, Nº 66, , pág. 53. 

— RAMÓN F., «Releyendo a Soria y Mata» (1966) Hogar y arquitectura, Nº 64, 1966, pág. 65. 

— RAMÓN F., «Releyendo a Ebenezer Howard», Hogar y arquitectura, Nº 63, 1966, pág. 65. 

— RAMÓN F., «Releyendo a Sitte».(1966)  Hogar y arquitectura Nº 62, 1966, pág. 83 

— RAMÓN F., «La crisis del profesionalismo», (1977) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 46, 1977, pág. 76. 

—RAMÓN, F., AROCA, R., BISQUERT SANTIAGO, E., «Concurso para el nombramiento del equipo director de la revista arquitectura», (1977) Arquitectura, Nº.  204-205, 1977, págs. 2-3. 

—RAMÓN, F., «La vivienda social: Una nueva normativa aplicable al alojamiento de masas», CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 42, 1977, pág. 50. 

— RAMÓN, F., «Orígenes de la profesión de arquitecto y del alojamiento de masas en Inglaterra», (1977) Arquitectura, Nº. 203, 1977, págs. 117-120. 

— RAMÓN, F., «Marchando, el arquitecto el primero, por la senda de la industrialización de la construcción». (1978) CAU:  construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 51, 1978, pág. 62. 

— RAMÓN, F., «Arquitectura del dentro y del fuera»,(1978) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 50, 1978, pág. 61.

— RAMÓN, F., «Disidencias», (1979) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 56, 1979, pág. 27 

— RAMÓN, F., «Calor y frío en la ciudad de ayer y de hoy», (1979), Revista de la Universidad Complutense, Nº. 115, 1979 (Ejemplar dedicado a: Urbanismo e historia urbana en España), págs. 91-108. 

— RAMÓN, F., «Monografía: La vivienda constitucional», CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 54, 1979, pág. 35 — «Ejecución de una sentencia urbanística: ya ciudad lineal de Madrid ya no existe», (1980), CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 64, 1980, pág. 24. 

— RAMÓN, F., «Monografía: Edificación y profesiones, diálogos europeos imaginarios, el proyecto, el contrato, el control», (1980), CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 62, 1980, pág. 39.

Crítica de libros 
— RAMÓN, F., «Lecciones de derecho urbanístico», «Nuevos usos para edificios antiguos», (1980) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 62, 1980, pág. 32.  

— RAMÓN, F., «Arquitectura europea institucionalizad el arquitecto europeo y el estado de bienestar social», Arquitectos, (1980) Consejo Superior de Colegios Oficiales de Arquitectos de España, 1980, págs. 24-46.

Columnas 
— RAMÓN, F., «Arquitectura, mediocridad y despotismo. la florida o la memoria colectiva, disidencias, ¿Rozamiento o trazado? el detrás», (1981) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 70, 1981, pág. 30.  

— RAMÓN, F., «De la ética a la estética pasando por la impotencia. Hacia una ética ambiental», (1981) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 74, 1981, pág. 48 

— RAMÓN, F., «Por la primavera Republicana, disidencias, información y arquitectura, y de la programación urbanística ¿qué?, Dormitorio versus habitación», (1981) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 71, 1981, pág. 34. 

— RAMÓN, F., «La dirección de las obras, la crisis y el futuro de la edificación, Disidencias, La Vaguada: el fracaso de un debate, Las estaciones de Ferrocarril: Lugar y Símbolo», (1981) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 69, 1981, pág. 30 

— RAMÓN, F., «Disidencias. Ciudad, Lecturas interdisciplinares. El Aeropuerto espejo de la nueva ciudad. La paradoja del wáter», (1981) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 73, 1981, pág. 29. 

— RAMÓN, F., «El proyecto de Ley de defensa del Patrimonio. Sobre el arte de volver a aprender. El Secreto de la política de los vasos comunicantes. Disidencias», (1981) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 76, 1981, pág.  35. 

— RAMÓN, F., «Cambiar Madrid. Elogio del cuchillo democrático. Disidencias»,(1981) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 75, 1981, pág. 33. 

— RAMÓN, F., «Del Anti-Viaje y de la serena inmovilidad de la arquitectura al urbanismo pasando por la vivienda.  Disidencias», (1981) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 74, 1981, pág. 38. 

— RAMÓN, F., «Piedra, Barro, Hormigón, Historicismo y nostalgia ante un futuro ecléctico». (1982) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 80, 1982, pág. 44 

— RAMÓN, F., «Patrones, soportes y memorias. París Je ne t’aime Plus. La melancolía de las fachadas», (1982) CAU: construcción, arquitectura, urbanismo, Nº 79, 1982, págs. 31-34.  

—RAMÓN, F., «Urbanismos 1947-67», (1993) Ciudades, no. 1, Valladolid, España, 1993, pág. 13-17. 

— RAMÓN, F., «El Madrid que pudo haber sido y no fue», (1983) El País, Madrid, 1983, pág. 42. 

— RAMÓN, F., «Automóvil privado y espacio público», Ciudad y territorio, Nº 91-92, 1992, págs. 233-238. — «Urbanismos 1947-67», (1993) Ciudades, no. 1, Valladolid, España, 1993, pág. 13-17. 

— RAMÓN, F., «Los Precursores, Capítulo Primero De Ideología Urbanística» (1993) Ciudades, no. 1, Valladolid, España, 1993, págs. 131-50. 

— RAMÓN, F., «Fábrica de plásticos Durex», (1999) BAU: revista de Arquitectura, Arte y Diseño, ISSN 1130-1902, Nº. 17, 1999, págs. 122-123. 

— RAMÓN, F., «La vivienda y su soporte en España», (2002) BAU, Nº. 21, 2002, págs. 60-63

Traducciones 
RAMÓN MOLINER, FERNANDO   

— HABRAKEN, N.J. Soportes, (Supports) (1975) Alberto Corazón.

— GOODMAN, R., Después de los urbanistas ¿qué?, (After the Planners) (1977) H. Blume.

— TURNER, J. F.C., Todo el poder para el usuario, (Housing by People) (1977) H. Blume.

— BANHAM, R., Balance, «Stock taking») (1967) Arquitectura.

Informes y estudios 
— RAMÓN, F., Proyecto de Normas Exigenciales de Racionalización del Alojamiento en España, (1975) Dirección General de la Vivienda, MOPU.  

— RAMÓN, F., Diseño Urbano en Áreas de Nueva Creación, 1y 2, (1980) Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo, MOPU.

— RAMÓN, F., Arquitectura Europea Institucionalizada, (1980) Consejo Superior de Arquitectos de España.

— RAMÓN, F., Propuesta de Ordenanzas de Urbanización, Uso del Espacio Urbano y Edificación, (1981) Ayuntamiento de Bilbao.

— RAMÓN, F., Unas Exigencias de Habitabilidad, (1985) Dirección General de Arquitectura y Vivienda, MOPU.

— RAMÓN, F., Una Normativa Exigencial de Habitabilidad Aplicable a la VPO, (1985) Dirección General de Arquitectura y Vivienda, MOPU (1985)

— RAMÓN, F., Edificación Y Profesiones: Ante Una Nueva Ley De Bases. (1980) Barcelona Colegio Oficial De Aparejadores Y Arquitectos Técnicos. 

— RAMÓN, F., Informe sobre la calidad de la Vivienda en Barcelona, (1980) Gabinet Tecnic de Programacio, Ajuntament de Barcelona.

— RAMÓN, F., Diseño Urbano Y Planificación. Madrid, (1982) Comunidad De Madrid, Dirección General De Acción Territorial Y Urbanismo. 

— RAMÓN, F., Hacia un reglamento de habitabilidad, (1987) Comunidad de Madrid. 

— RAMÓN, F., Reutilización de edificios en desuso. Propuesta de utilización de cocheras de la E.M.T., (1983) Ayuntamiento de Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo.

— RAMÓN, F., Reutilización de edificios en desuso. Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, (1983) Ayuntamiento de Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo.

— RAMÓN, F., Reutilización de edificios en desuso. Mercado de Pescados de Puerta de Toledo, (1983) Ayuntamiento de Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo.

Referencias

Enlaces externos 
- "En recuerdo de Fernando Ramón Moliner", Benítez, Pilar, Violeta. Tres. 07/05/2017. [http://violetatres.blogs+pot.com/2017/05/en- recuerdo- de- fernando- ramon- moliner.html] 

-  "Ética del habitar", Prieto, Eduardo. Arquitectura Viva. 30/06.2012 [ https://arquitecturaviva.com/articulos/eti+ca- del- habitar] 

- "Ferrater y Ramón Moliner., Premios Nacionales", Arquitectura Viva. 28/02/2010 [https://arquitecturaviva.+com/articulos/ferrater- y- ramon- moliner- premios- nacionales]  

- "Fernando Ramón Moliner, defensor del espacio público", Ramos Guallart, Javier, El País. 28/04/2017 [https:// elpais.com/cultura/2017/04/23/actualidad/1492900510_333804.html] 

- "IN MEMORIAM: FERNANDO RAMÓN MOLINER", Vázquez Espí, Mariano. Club de debates urbanos. 24/04/2017. [https://clubdebatesurbanos.org/2017/04/24/in- memoriam- fernando- ramon- moliner_mariano- vazquez- espi/]  

- "Fallece el arquitecto murciano Fernando Ramón Moliner, único Premio Nacional de Vivienda", La Verdad.  Murcia. 26/04/2017 [https://www.laverdad.es/murcia/sociedad/201704/26/fallece- arquitecto- murciano- fernan+do- 20170426014242- v.html] 

- Catálogo de Muebles del Colegio Oficial de Madrid https://www.coam.org/en/fundacion/servicio- historico/catalogo- muebles/pagina/20

- Oriola. Crítica de exposiciones: Oriola Santiago Amón (03 FEB 1977). https://elpais.com/diario/1977/02/03/cultura/223772403_850215.html

-  María Moliner, RTVE Play. https://www.rtve.es/play/audios/ayer/ayer- hace- 60- anos- maria- moliner- comenzaba- trabajo- su- diccionario- uso- del- espanol/1371238/

Homenaje Machado Baeza, RTVE Play

Arquitectura
Vivienda
Urbanismo
Cerámica
Mobiliario
Hogar
Normativas de construcción de España


Arquitectos de España del siglo XX
Premios de arquitectura
Arquitectos por la ETSAM
Arquitectura de España
Premios Nacionales de España